Педерналес има више значења:

 Педерналес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Педерналес, Падеронес (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Педерналес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Педерналес (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Педерналес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Педерналес (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Педерналес (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Педерналес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Педерналес (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику